Jahović ist der Familienname folgender Personen:

 Adis Jahović (* 1987), mazedonischer Fußballspieler
 Emina Jahović (* 1982), serbische Turbo-Folk- und Popsängerin